Charon steht für:

 Charon (Mythologie), Gestalt der griechischen Mythologie
 Charon (deutsche Band), ehemalige deutsche Hardrock-Band
 Charon (finnische Band), finnische Gothic-Metal-Band
 Charon (Gattung), eine Gattung der Spinnentiere aus der Ordnung der Geißelspinnen
 Charon (Mond), Mond des Zwergplaneten Pluto
 Charon (Software), Emulator-Software für Betriebssysteme auf DEC-Hardware
 Charon (Zeitschrift), 1904 von Rudolf Pannwitz und Otto zur Linde gegründete Zeitschrift
 Charon-Verlag, 1991 in Hamburg gegründeter Fachverlag für Publikationen aus dem Bereich BDSM
 Charon Carrosseriebouw, niederländischer Automobilhersteller

Charon ist der Name folgender Personen:

 Charon von Lampsakos (5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Philosoph und Geschichtsschreiber

Charon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Émile Charon (1920–1998), französischer Physiker und Philosoph